Il doppio del torneo di tennis Daewoo Challenger Tennis 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hyung-Taik Lee e Yong-Il Yoon che hanno battuto in finale Fredrik Bergh e Patrik Fredriksson 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Nuno Marques (primo turno)
 Wayne Black /  Brian MacPhie (primo turno)

 Maurice Ruah /  Laurence Tieleman (semifinali)
 David DiLucia /  Scott Humphries (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Daewoo Challenger Tennis 1996